Jonathan es la versión en otros idiomas de Jonatán,   puede hacer referencia a:
Jonathan Paz, futbolista hondureño
Jonathan Majors, actor estadounidense
Jonathan Fabbro, futbolista argentino
Jonathan Calleri, futbolista argentino
Jonathan Perlaza, futbolista ecuatoriano
Jonathan Soto, Futbolista Uruguay 
Jonathan Jackson, actor estadounidense
Jonathan Rodríguez Portillo, futbolista uruguayo
Jonathan Betancourt, futbolista ecuatoriano
Jonathan ÑÍguez, futbolista español
Jonathan Belles, director de cine, guionista y 
productor español
 Jonathan Bilbao, futbolista chileno
Jonathan Castroviejo, ciclista español
 Jonathan Bonilla, futbolista ecuatoriano
 Jonathan Castillo, futbolista argentino 
 Jonathan Centeno, futbolista hondureño
 Jonathan Davis, cantante de la banda de nu metal Korn.
 Jonathan Edwards, pastor congregacional y teólogo estadounidense;
 Jonathan Edwards, atleta británico;
 Jonathan Groff, actor estadounidense, más conocido por su papel de Jesse St. James en Glee y de Melchoir en Spring Awakening;
 Jonathan Holmes, jugador de baloncesto estadounidense
 Jonathan Jacquet, futbolista argentino
 Jonathan Joestar, usuario de hamon y el inicio de la dinastía Joestar
 Jonathan La Rosa, futbolista argentino
 Jonathan Lozano,  futbolista colombiano
 Jonathan MGS4, Personaje de Metal Gear Solid 4;
 Jonathan Moraga, exfutbolista chileno
 Jonathan Nanizayamo, futbolista franco-burundés
 Jonathan Paredes, ciclista colombiano
 Jonathan Paredes, clavadista mexicano
 Jonathan Rabb, escritor y analista político estadounidense
 Jonathan Swift escritor irlandés;
Jonathan Velasco,  diplomático venezolano;
 Jonathan Tajes Olfos periodista gráfico español
 Jonathan Teplitzky, escritor y director de cine australiano
 Jonathan Wong Chee-Hynn, actor, cantante y compositor hongkonés
 Jonathan Woodgate, futbolista inglés;
Jonathan estudiantemeja aroha.